— 22-й сингл японской идол-группы Berryz Kobo. Был издан в Японии на CD 3 марта 2010 года. У группы это был третий по счёту двойной (с двумя сторонами «А») сингл.

Песня «Otakebi Boy Wao!» была эндингом (финальной темой) аниме-сериала Inazuma Eleven (4-м по счёту, с 68-й по 87-ю серию). Также она была использована в качестве финальной темы в вышедшей в том же 2010 году игре  для карманной игровой консоли Nintendo DS.

Сингл продался за неделю в 25 тысячах экземпляров и дебютировал на 3-м месте в чарте компании Oricon. Это был первый раз, когда группа попала в первую тройку.

Список композиций 
 Все слова и музыка: Цунку.
CD (все издания)
 
 
 «Otakebi Boy Wao!» (Instrumental)
 «Tomodachi wa Tomodachi Nanda!» (Instrumental)

 DVD в комплекте лимитированного издания «А»'''
 

 DVD в комплекте лимитированного издания «Б»

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Рецензия: Otakebi Boy Wao!/Tomodachi wa Tomodachi Nanda! / Berryz Kobo  - Hotexpress
 Видеоклипы
 
 
  (Berryz Kobo Concert Tour 2010 Shoka ~Umi no ie Otakebi House~)

Песни 2010 года
Синглы 2010 года
Песни Hello! Project